

Добровольська 
 Добровольська Аврелія-Цецилія Йосипівна (1881—1941) — оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано).
 Добровольська Варвара Євгенівна (1968) — російський фольклорист, кандидат філологічних наук.
 Добровольська Галина Миколаївна (1934) — радянський балетовед, театральний критик, історик балету.
 Добровольська Євгенія Володимирівна (1964) — актриса театру і кіно. Народна артистка Російської Федерації.
 Добровольська Олена Дмитрівна (1859—1943) — артистка балету Большого театру з 1875 рок, мати хореографа Кас'яна Голейзовського.
 Добровольська Олена Миколаївна (1984—2022) — солдат Збройних сил України, відзначилася у ході російського вторгнення в Україну.
 Добровольська Людмила Георгіївна (1967) — українська журналістка і телеведуча.
 Добровольська Людмила Іванівна (1956) — заслужений журналіст і телеведуча, письменниця.
 Добровольська Людмила Миколаївна — заслужений лікар України.
 Добровольська Марія — мати Володимира Михайловича Кубійовича, українознавця і енциклопедиста.
 Добровольська Олімпія Остапівна (1895—1990) — українська театральна актриса і режисер.
 Добровольська Тетяна Анатоліївна (1956) — український архітектор, донька головного архітектора Києва (1950—1955) Анатолія Добровольського.
 Добровольська Ядвіга Станіславівна  (1919—?) — український художник по костюмах. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Добровольська Яна Денисівна (1997) — переможниця регіонального конкурсу краси «Міс Тюмень — 2015» та національного конкурсу «Міс Росія 2016».
 Добровольська-Завадська Надія Олександрівна (1878—1954) — російсько-французький лікар і вчений, хірург, радіобіолог, генетик, онколог. Родом з Києва.

Див. також 
 Добровольський

Примітки